Lacul lebedelor  se poate referi la:

 Balet
 1877 Lacul lebedelor – balet clasic de Piotr Ilici Ceaikovski

 Film
 1957 Lacul lebedelor – film-balet sovietic, regia Zoe Tulubieva